Robert Blake (1599-1657), amiral britannique ;
  (?-?), le premier Afro-américain à recevoir la Medal of Honor ;
 Robert Blake (1918-2004), essayiste américain ;
 Robert Blake (1933-2023), acteur américain ;
 Rob Blake (1969-), joueur de hockey sur glace canadien.